Het ATP-toernooi van Stockholm 2016 (met de officiële naam If Stockholm Open 2016) werd van 17 tot en met 23 oktober 2016 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Het enkelspel werd gewonnen door Juan Martín del Potro. Hij versloeg in de finale Jack Sock met 7-5 en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Elias Ymer en Mikael Ymer. Zij versloegen in de finale Mate Pavić en Michael Venus met 6-1 en 6-1.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm